Юнацька збірна Сербії з футболу — загальна назва збірних команд Сербії, що представляють країну на міжнародних змаганнях з футболу та мають обмеження щодо максимального віку гравців відповідно до вікової категорії:

 Юнацька збірна Сербії з футболу (U-17) — змагається за право участі у чемпіонаті світу серед 17-річних  та чемпіонаті Європи серед 17-річних.
 Юнацька збірна Сербії з футболу (U-19) — змагається за право участі у чемпіонаті Європи серед 19-річних.
 Юнацька збірна Сербії з футболу (U-20) — скликається для участі у молодіжному чемпіонаті світу за умови кваліфікації на це змагання.

Див. також 
 Молодіжна збірна Сербії з футболу